Alex Heremans (Mechelen, 14 november 1958) is een voormalig Belgisch veldrijder.

Hij was actief van 1976 tot 1993 en reed voornamelijk voor WC de Dijlespurters. Heremans won onder andere het Belgisch kampioenschap voor clubs in 1989 samen met ploegmaats Rudy De Bie en Marc Verschueren. Verder haalde hij verschillende overwinningen in individuele crossen in categorie B en nam hij deel aan enkele superprestiges met de profs.

Belangrijkste resultaten

Externe links
 Alex Heremans, www.dewielersite.net
 Veldrijden - Alex Heremans, www.sportuitslagen.org
 Alex Heremans, www.cyclingarchives.com

Belgisch veldrijder